En el universo StarCraft, Tarsonis es un planeta situado a 624.563 años luz de La Tierra, aproximadamente unos 30 años luz en un portal espacio temporal según la potencia y capacidad de los motores de crear la curvatura espacial.

Geografía y habitantes 

Tarsonis es el mundo principal de la Confederación Terran, centro de su gobierno e industria, fuertemente defendido por naves de guerra y estaciones orbitales así como escuadrones, como el Escuadrón Omega, y armas como el Cañón de Iones, principal defensa base contra grandes flotas hostiles. Inicialmente fue una de las mayores y más florecientes colonias fundadas por los Exiliados Terran, y después de la formación de la Confederación uno de los planetas más poderosos del sector.

Historia en el juego 

Se hará célebre en la introducción del juego, cuando los Zerg son avistados por los Terran por primera vez. Después, un ataque masivo de los Zerg convierte el planeta en la propia tumba de la Confederación tras recibir un ataque masivo de estos alienígenas xenomórficos tras un ataque de los Hijos de Korhal.

En busca de Arcturus Mengsk, Gerard DuGalle ataca Tarsonis y acaba con las tropas de Mengsk que huye hacia Korhal.

Planetas en el Universo StarCraft

en:Koprulu Sector#Tarsonis